El Patrón ist das Pseudonym folgender Personen:

 Pablo Escobar (1949–1993), kolumbianischer Drogenhändler, Drogenschmuggler und Terrorist
 José Alberto Rodríguez (* 1977), mexikanischer Wrestler, siehe Alberto El Patrón